Sinkadus kan avse:

 Sinkadus (spel) - ett tärningsslag
 Sinkadus (TV-serie) - en TV-serie från 1980
 Sinkadus (tidskrift) - en tidskrift om rollspel
 Sinkadus (musikalbum) - ett album av Kristofer Åström